empire – odmiana klasycyzmu
 Empire – angielska nazwa powieści Christophera Paoliniego
 Empire – album muzyczny brytyjskiej grupy rockowej Kasabian z 2006 roku
 Empire – album muzyczny belgijskiej piosenkarki Blanche z 2020 roku
 Empire – album grupy Queensrÿche wydany w 1990 roku
 Empire – gra wydana przez studio Creative Assembly z cyklu gier Total War.
 Empire –  serial telewizyjny, emitowany od 7 stycznia 2015 roku
 Empire – film z 1964 roku autorstwa Andy'ego Warhola
 Empire – brytyjskie czasopismo
Miejscowości w USA:
 Empire – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Bleckley
 Empire – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Empire – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Clear Creek
 Empire – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Plaquemines
 Empire – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
 Empire – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Empire – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Washoe 
 Empire – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Empire (ang. Empire Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Empire (ang. Empire Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Empire (ang. Empire Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Empire (ang. Empire Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
 Empire (ang. Empire Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Empire (ang. Empire Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Empire (ang. Empire Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Empire (ang. Empire Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac